Kabinet-Wilson III, Brits kabinet van 4 maart 1974 tot 5 april 1976
Kabinet-Callaghan, Brits kabinet van 5 april 1976 tot 4 mei 1979